Rabaniza blanca puede referirse a:
 El nombre común de la planta Diplotaxis erucoides.
 El nombre común de la planta Eruca vesicaria.